Ле́нинский райо́н — район города Саранска.

Занимает территорию в юго-западной части города. Площадь 32 км².

История 
Образован в 1972 году согласно Указу Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 года вместе с Пролетарским районом.

Население

Части 
Район условно делится на части:
 Центральная часть (т. н. центр)
 Юго-западная часть (т. н. Юго-Запад)
 Северо-западная часть (т. н. Низы)

Литература 
 Авдошкин Я. И. Наш парк. — Саранск, 1965; Куклин В. Н. Биографии саранских улиц. — Саранск, 1990.

Источник 
• Энциклопедия Мордовия, И. И. Шеянова.

Примечания 

Районы Саранска